Путник може значити:
 Путник (планина)
 Путник (часопис 1862)
 Путник (филм)
 Путник (филм из 2018)